SAX () — способ последовательного чтения/записи XML-файлов.

Обычно SAX-парсеры требуют фиксированного количества памяти для своей работы, но не позволяют изменять содержимое документа. Всё, что делает SAX-парсер, это сообщает вызвавшему приложению о встреченных распознанных элементах XML-разметки или о встреченных ошибках. Связь парсера с вызывающим приложением, как правило, осуществляется посредством функций обратного вызова.

Реализации SAX-парсеров могут различаться, но в целом они устроены однотипно, примерно так, как показано ниже:
// ... На примере языка C++

// Поток документа
struct Stream
{
    virtual xml_char pop_char() = 0;
    virtual bool has_data() = 0;
};

// Класс, которому парсер сообщает о найденных элементах разметки
struct Callback
{
    virtual void doc_start() = 0;
    virtual void doc_end() = 0;

    virtual void element_start( string el_name ) = 0;
    virtual void element_end( string el_name ) = 0;

    virtual void attribute( string name, string value ) = 0;

    virtual void text_node( string txt ) = 0;

    // ...
};

// Сам парсер. -- Довольно сложный, чтобы его тут полностью записать
struct Parser
{
    bool parse( Stream& xml, Callback& cb );
    // ... 
};

Использование:
struct MyFileStream : Stream { ... };
struct MyCallback : Callback { ... };

MyFileStream _stream( "some_file.xml" );
MyCallback _cb;

Parser parser;

bool success = parser.parse( _stream, _cb );

// Например, "some_file.xml" содержит следующий текст:
// <html lang="en">
//   <b>bold text</b>
// </html>

// Тогда парсер вызовет методы класса "Callback" в следующем порядке:
// _cb.doc_start();
// _cb.element_start( "html" );
// _cb.attribute( "lang", "en" );
// _cb.element_start( "b" );
// _cb.text_node( "bold text" );
// _cb.element_end( "b" );
// _cb.element_end( "html" );
// _cb.doc_end();

Применяются SAX-парсеры либо для быстрого поиска по XML-документам, либо во время построения DOM, либо для чтения XML-потоков большого объема (когда построение DOM требует слишком большого объема памяти).

SAX — событийный парсер XML.
Он содержит очень похожую модель обработки событий на такую же модель в Java. К примеру, в аплете можно зарегистрировать обработчик события на клик мышкой, а в SAX можно зарегистрировать обработчик события на начало и конец тегов элементов, таких как <name> и </name>.
В этом документе рассматривается XML парсер производства IBM. Он бесплатен и имеет общедоступные исходные тексты.
Возьмём простой пример XML файла:
 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
 <order>
   <item>
     <name>Soccer Ball</name>
     <price>15.00</price>
     <quantity>5</quantity>
   </item>
 </order>

Параметр encoding="windows-1251" необходим для работы в кодировке Windows. Осуществим разбор XML-документа с помощью SAX в несколько шагов. Эти шаги выделены в коде примера.
 Регистрация парсера XML
 Создание экземпляра XMLReader
 Создание экземпляра класса, отвечающего за обработку событий SAX-а
 Подключение обработчика событий к экземпляру нашего XMLReader-а
 Разбор документа посредством передачи XMLReader-у XML файла. (В этом примере используется файл «order.xml», содержащий XML код, приведенный в начале статьи.)
В примере наш класс расширит DefaultHandler. DefaultHandler — это класс-адаптер, который позволит нам обрабатывать только те события SAX-а, которые нам нужны, а не реализовывать все его события.
package xml;

import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

public class SimpleSax extends DefaultHandler {
  private String currentElement = null;

  public static void main(String[] args) {
    try {
      //В JDK 5.0 введен этот парсер, и путь такой: com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.SAXParser.
      Class c = Class.forName("org.apache.xerces.parsers.SAXParser");
      XMLReader reader = (XMLReader)c.newInstance();
      SimpleSax ss = new SimpleSax();
      reader.setContentHandler(ss);
      reader.parse("order.xml");
    } catch(Exception e){System.out.println(e);}
  }

  public void startElement(String uri, String local_name, String raw_name, Attributes amap) throws SAXException {
    currentElement = local_name;
    System.out.println("start " + local_name + " found ");
  }
  public void endElement(String uri, String local_name, String raw_name) throws SAXException {
    System.out.println("end " + local_name + " found");
  }

  public void startDocument() throws SAXException {
   System.out.println("start document");
  }

  public void endDocument() throws SAXException {
   System.out.println("end document");
  }

  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
   String value = new String(ch,start,length);
   if (!Character.isISOControl(value.charAt(0))) {
    System.out.println("characters " + value + " found " + currentElement);
   }
  }
}

См. также 
 DOM (Document Object Model)
 XML (eXtensible Markup Language)
 Expat
 Xerces

Литература 
 David Brownell, SAX2, O’Reilly, ISBN 0-596-00237-8
 W. Scott Means, Michael A. Bodie: The Book of SAX, No Starch Press, ISBN 1-886411-77-8

Ссылки 
 SAX homepage
 Top Ten SAX2 Tips 
 Интерфейсы для:
 Python
 Java 
 JavaScript

XML
API
Программирование